Ел Пахал има више значења:

 Ел Пахал (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пахал (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пахал (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику